Sozialistischer Bund ist der Name folgender Organisationen:

 Sozialistischer Bund (1908), eine von 1908 bis 1913 bestehende anarchistische Vereinigung in Deutschland
 Sozialistischer Bund (1923), eine von der USPD abgespaltene linkssozialistische Partei während der Weimarer Republik (1923 bis 1931)
 Sozialistischer Bund (1962), eine Organisation der Neuen Linken in der Bundesrepublik Deutschland während der 1960er Jahre

 Sozialistischer Bund der Arbeiter- und Kleinbauernschaft, aufgelöste sozialdemokratische Partei in Finnland
Siehe auch:
 Sozialistischer Esperanto-Bund